A Bola steht für:
 A Bola (Ourense), Gemeinde in der Provinz Ourense, Spanien
 A Bola (Sportzeitung), portugiesische Sportzeitung